East Side ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Eastside (Louisiana)
 East Side Township (Minnesota)
 Eastside (Mississippi)
 East Side (Pennsylvania)
 East Side (Texas)

Eastside ist der Name folgender Ortsteile in Kanada:
 Eastside, Ontario, ein Stadtbezirk in Sault Ste. Marie, Ontario
 Downtown Eastside (Vancouver)

Eastside ist der Name folgender Ortsteile in Großbritannien:
 Eastside, Birmingham, West Midlands, England 
 Eastside, Swansea, Wales 

East Side oder Eastside ist der Name folgender Ortsteile in den Vereinigten Staaten:
 East Side, Buffalo, New York 
 East Side, Chicago, Illinois 
 Eastside, Flint, Michigan 
 Eastside, California
 Eastside, Long Beach, California
 Eastside, Los Angeles, California:
 East Los Angeles (region)
 East Side (Manhattan), New York
 Lower East Side, Manhattan, New York 
 Upper East Side, Manhattan, New York 
 East Side, Milwaukee, Wisconsin 
 Eastside, Oklahoma City, Oklahoma 
 Eastside, Paterson, New Jersey 
 East Side, Phoenix, Arizona 
 East Side, Providence, Rhode Island
 East Side, St. Paul, Minnesota
 East San Jose, California 
 East Side of Stamford, Connecticut
 Eastside (King County, Washington) sind die östlichen Vororte von Seattle, Washington

East Side bezeichnet im Bereich Film, Fernsehen und Musik:
 East Side/West Side, eine US-amerikanische Fernsehserie, die von 1963 bis 1964 auf CBS lief
 The East Side Boyz, Rap-Band des Musikproduzenten Lil Jon 
 ein Lied der kanadischen Pop-Band Smoother 

East Side steht für:
 Berlin eastside, Gewerbegebiet in den Berliner Bezirken Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg
 East Side Gallery, ein in Berlin-Friedrichshain verbliebenes, von Künstlern bemaltes Stück der Berliner Mauer
 East Side Access, ein Infrastrukturprojekt, um das Schienennetz der Long Island Rail Road mit dem Grand Central Terminal in New York City zu verbinden
 Eastside, Cardiff, Restaurant- und Cafe-Teil des Einkaufszentrums St. David’s in Cardiff, Wales
 Eastside 100, in 2005 und 2006 ein Ovalrennen des deutschen Formel-3-Cup auf dem EuroSpeedway Lausitz

im NRHP gelistete Objekte:
 Eastside Baptist Church, in Okmulgee, Oklahoma, ID-Nr. 84000306
 Eastside Historic Cemetery District, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 82000550
 Eastside Historic District, in Savannah, Georgia, ID-Nr. 02001292
 Eastside Park Historic District, in Paterson, New Jersey, ID-Nr. 04000673